Никола́й Рудако́в:
 Рудаков, Николай Сергеевич (1919—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Рудаков, Николай Петрович (род. 1919) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 Рудаков, Николай Яковлевич (1906—1977) — Герой Советского Союза.